

Geografia 
 Bloomington (Califórnia)
 Bloomington (Idaho)
 Bloomington (Illinois)
 Bloomington (Indiana)
 Bloomington (Minnesota)
 Bloomington (Nebraska)
 Bloomington (Texas)
 Bloomington (Wisconsin)

Cinema 
 Bloomington (filme)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema